Stor-Örevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Öravattnet, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (48,8 ha)
Stor-Öravattnet, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (14,2 ha)

Se även
Öravattnet
Stor-Örevattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (22,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn